Naoya – nome maschile giapponese  
 11615 Naoya – asteroide della fascia principale